

Geografia
Iran
 Marian – villaggio della Provincia di Darab (Fars)
 Marian – villaggio della Provincia di Anbarabad (Kerman)
 Marian – villaggio della Provincia di Mashhad (Razavi Khorasan)
Moldavia
 Marian – villaggio del comune di Hîrtop (Grigoriopol, Transnistria)
Nuova Zelanda
 Lago Marian – lago nel Parco nazionale del Fiordland (Isola del Sud)

Onomastica
 Marian – variante inglese del nome proprio di persona femminile Maria
 Marian o Marián – varianti in diverse lingue del nome proprio di persona Mariano

Personaggi fittizi
 Lady Marian – personaggio della saga letteraria e cinematografica di Robin Hood

Persone
 Ferdinand Marian – attore austriaco
 Michèle Marian – attrice tedesca